Леонюк — українське прізвище. Відомі носії:
 Леонюк Володимир Гнатович — український краєзнавець, громадський діяч, автор публікацій про Берестейщину.
 Леонюк Хома Якимович — діяч ЧК, ДПУ, НКВС, МВС СРСР, один з організаторів Голодомору.